Валхала може да се отнася за:

 Валхала - в Скандинавската митология е дворец и убежище на падналите в битка войни;
 Валхала - паметник, намиращ се източно от град Донаущауф, Германия.